Нон може бити:
Нон из Панополиса, старогрчки пјесник
Нон (Њемачка), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
Нон (историчар), византијски љекар из 10. вијека